Catedral San Antonio de Padua puede referir a:

 Catedral de San Antonio de Padua (Concordia);
 Catedral de San Antonio de Padua (Oberá);
 Catedral de San Antonio de Padua (Breda);
 Catedral de San Antonio de Padua (Telšiai);
 Catedral de San Antonio de Padua (Patos de Minas);
 Catedral de San Antonio de Padua (Governador Valadares);
 Catedral de San Antonio de Padua de Masbate.